Morasha ( „Erbe“) bzw. Morascha oder Morashah steht für:

 Morasha (Netzwerk) – ein jüdisch-zionistisches Netzwerk von Schulen für das jüdische Erbe und die Beteiligung der Gemeinschaft
 Musrara, ein auch als Morasha bekanntes Viertel in Jerusalem
 Morascha (Verlag), jüdisch-orthodoxer Verlag
 Morasha (Partei), eine ehemalige israelische politische Partei (siehe auch Poalei Agudat Jisra’el)